Adult contemporary – tipo di musica e formato radiofonico
 Urban adult contemporary – formato radiofonico
 Rhythmic adult contemporary – formato radiofonico
 Adult Contemporary – altro nome con cui è conosciuta la Hot Adult Contemporary Tracks, classifica che elenca le canzoni più popolari di musica adult contemporary negli Stati Uniti